— третья линия метрополитена Саппоро, открытая в 1988 году. Включает 14 станций и имеет протяжённость 13,6 км. Вся линия полностью автоматизирована, на всех станциях установлены автоматические платформенные ворота.

Станции

Примечания

Ссылки 
 Метрополитен Саппоро на портале urbanrail.net

Намбоку